Couvent San Domenico peut désigner:
 Couvent San Domenico (Fiesole) en Toscane, Italie
 Couvent San Domenico (Pérouse) en Ombrie, Italie